434-й пионерный полк
 434-й пехотный полк (Третий рейх)
 434-й Череповецкий пехотный полк
 434-й гренадерский полк
 434-й стрелковый полк
 434-й истребительный авиационный полк
 434-й лёгкий артиллерийский полк
 434-й ракетный полк

sl:Seznam polkov po zaporednih številkah (400. - 449.)#434. polk